L'Open de Chine de squash masculin 2019 est l'édition masculine 2019 de l'Open de Chine qui se déroule du 4 au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants et une wild card est attribuée à Zhou Zhitao. Le tenant du titre Mohamed Abouelghar est forfait à cause d'une blessure à l'épaule.

La finale oppose les deux premières têtes de série et Mohamed El Shorbagy l'emporte sur le  mondial et champion du monde Ali Farag.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Open de Chine féminin de squash 2019
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2019
Sport en Chine en 2019
Sport en septembre 2019
Squash en 2019